Імена, нанесені на Тріумфальну Арку — список 660 військових діячів, що служили Франції в період Першої Республіки (1792–1804) і Першої імперії (1804–1815), і чиї імена викарбувані на склепіннях паризької Тріумфальної арки на площі Шарля де Голля (Зірки). 

Підкреслено імена загиблих у бою.

Північна колона 

165 імен на північній колоні (авеню де-ля-Ґранд-Арме́ / авеню де-Вагра́м)

АРМІЇ DU NORD・DES ARDENNES・DE LA MOSELLE・DU RHIN・DE SAMBRE ET MEUSE・DE RHIN ET MOSELLE・DE HOLLANDE・DE HANOVRE

Східна колона 

164 імені на східній колоні арки (авеню де-Шам-Елізе́ / авеню де-Вагра́м)

АРМІЇ DU DANUBE・D'HELVETIE・DES GRISONS・DES ALPES・DU VAR・D'ITALIE・DE ROME・DE NAPLES

Південна колона 

165 імен на південній колоні арки (авеню де-Шам-Елізе́ / авеню Клебе́р)

АРМІЇ DE DALMATIE・D'EGYPTE・D'ESPAGNE・DE PORTUGAL・D'ANDALOUSIE・D'ARRAGON・DE CATALOGNE・DU MIDI

Західна колона 

165 імен на західній колоні (авеню де-ля-Гранд-Арме́ / авеню Клебе́р)

АРМІЇ DES PYRENEES ORALES・DES PYRENEES OCALES・DE L'OUEST・DE RESERVE・DU CAMP DE BOULOGNE・GRANDE ARMEE

Див. також 
 Тріумфальна арка (Париж)

Примітки

Джерела

Посилання 

Списки французьких осіб
Персоналії:Перша імперія